Чемпионат Египта по футболу 1986/1987 — 31-й чемпионат Египта, проходивший с 20 сентября 1986 года по 22 апреля 1987 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1986/1987 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1986/1987 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1986 году
1987 год в Египте